Michel Roy peut désigner :
 Michel Roy (1931-), historien canadien ;
 Michel Roy (1942-), administrateur public et écrivain québécois ;
 Michel Roy (1929-2011), journaliste canadien ;
 Michel Roy (1948-), maire de Pouzauges (85), en France ;
 Michel Roy, président du conseil général des Hautes-Alpes ;
 Michel Roy, nom civil du chanteur Michel Paje ;
 Michel Roy, nom d'un musicien et compositeur français ayant travaillé avec Renaud (la chanson La Blanche parle de lui :   et non de Coluche malgré la légende urbaine tenace) ;
 Michel Roy, comédien spécialisé dans le doublage.